Майкл О’Ши (; ) — американский артист водевиля, актёр кино и телевидения.

Биография 
Майкл О’Ши родился 17 марта 1906 года в Хартфорде, штат Коннектикут. Кроме него в семье росли ещё пять братьев, все они стали полицейскими, а сам Майкл в возрасте 12 лет бросил школу и отправился в турне по стране артистом водевиля в составе труппы известного, но на тот момент уже бывшего, боксёра Джека Джонсона.

Став взрослым, организовал собственную танцевальную группу «Майкл О’Ши и его Неподвижные Цыгане». В 1942 году впервые появился в крупной серьёзной постановке «Канун Святого Марка» (), был замечен кинематографистами, и уже со следующего года стал регулярно появляться в фильмах, а с 1953 года — в сериалах. Крупнейшей его работой в карьере стало исполнение роли Дэнни Дэвиса в сериале «Эта замечательная жизнь» (), где за два года он появился семидесяти трёх эпизодах.

Майкл О’Ши был женат дважды: первый раз его супругой стала Грейс Уоттс, с которой он развёлся в 1947 году, но от которой у него осталось двое детей. В том же году он женился вторично на известной актрисе Вирджинии Мейо и прожил с ней до самой своей смерти. В 1953 году у Майкла родился третий ребёнок — Мэри Катерина.

Майкл О’Ши скончался 4 декабря 1973 года от сердечного приступа в Далласе, штат Техас, похоронен на кладбище Pierce Brothers Valley Oaks Memorial Park, Уэстлейк-Вилладж (Westlake Village), штат Калифорния.

Избранная фильмография 
  — Леди бурлеска /  — Бифф Бранниган
 1943 — Джек Лондон / Jack London — Джек Лондон
  — Человек из Фриско /  — Мэтт Брэддок
  — Косвенные улики / Circumstantial Evidence — Джо Рейнольдс
  — Насилие / Violence — Стив Фуллер
  — Угроза / The Threat — детектив Рэй Уильямс
  — Большое колесо / The Big Wheel — Вик Салливан
  — Криминальная история /  — Ральф Манси, окружной пркурор
  — Примкнуть штыки! /  — сержант Лонерган
  — Это должно случиться с вами /  — Брод Клинтон
 1954—1956 — Эта замечательная жизнь /  — Денни Дэвис (в семидесяти трёх эпизодах)
  — Приключения в раю / Adventures in Paradise — Динь-Дон Кинселла (в одном эпизоде)
  — Дактари /  — Элби Поттер (в одном эпизоде)
  — Адам-12 /  — Джонни Делани (в одном эпизоде)

Примечания

Ссылки 
 Майкл О’Ши  на сайте hollywood.com
 Биография Майкла О’Ши   на сайте movies.com

Артисты водевилей
Киноактёры США